Baffoe ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Baffoe (* 1965), deutsch-ghanaischer Fußballspieler und Moderator
 Joseph Baffoe (* 1992), schwedischer Fußballspieler
 Liz Baffoe (* 1969), deutsche Schauspielerin
 Rosalind Baffoe (* 1960), britische Schauspielerin
 Ruth Baffoe (* 1994), ghanaische Gewichtheberin

Siehe auch:
 Baffo